Es ist das Heil uns kommen her bezeichnet:

 Es ist das Heil uns kommen her, Kirchenlied von Paul Speratus
 Es ist das Heil uns kommen her, BWV 9 von Johann Sebastian Bach
 Es ist das Heil uns kommen her (Brahms), Motette op. 29,2 von Johannes Brahms
 Es ist das Heil uns kommen her (Haßler) von Hans Leo Haßler
 Es ist das Heil uns kommen her (Prätorius) von Michael Prätorius